Artaserse (Cimarosa), òpera de Domenico Cimarosa estrenada el 1784
 Artaserse (Ferradini), òpera d'Antonio Ferradini estrenada el 1752
 Artaserse (Gluck), òpera de Christoph Willibald Gluck
 Artaserse (Borghi), òpera de Giovanni Battista Borghi
 Artaserse (Isouard), òpera de Nicolas Isouard
 Artaserse (Orlandini), òpera de Giuseppe Maria Orlandini
 Artaserse (Paganelli), òpera de Giuseppe Antonio Paganelli